Pomoravlje est un toponyme qui peut désigner :
 le Pomoravlje, une région de Serbie correspondant au bassin de la Morava ;
 le district de Pomoravlje, une subdivision administrative de la République de Serbie.

Homonymie de toponyme